Martig ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Martig (geb. 1965), Schweizer Theologe, Medienwissenschaftler und Filmjournalist
 Emanuel Martig (1839–1906), reformierter Schweizer Pfarrer und Pädagoge
 Paul Martig (1869–1933), Schweizer reformierter Theologe
 Barbara Martig-Tüller (geb. 1942), Schweizer Sängerin (Sopran)